Lanesboro kan syfta på flera platser i USA:

 Lanesboro, Iowa
 Lanesboro, Minnesota
 Lanesboro, Pennsylvania
 Lanesboro, Vermont

Se även 
 Lanesborough